Zkratka STR má více významů:

STR
 Speciální teorie relativity
 Short Tandem Repeat – typ repetitivní DNA a genetický marker
 Scuderia Toro Rosso

str
 zkratka pro anglické slovo "string" (česky: řetězec) – užívá se někdy v programování a programovacích jazycích
 česká zkratka pro slovo strana